obrączka ślubna
 obrączka hodowlana
 obrączka ornitologiczna